Sarga negra puede referirse a:
El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
El nombre común de la planta Salix triandra.